Марк Овермарс (* 1973) — нідерландський футболіст, півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри — спортивний функціонер.
 Маркус Хендрік Овермарс (* 1958) — нідерландський вчений, відомий своїм конструктором ігор «Game Maker».
нідерландські прізвища